Азиатский клубный чемпионат 1969 года — второй розыгрыш клубного чемпионата Азии. В отличие от первого, турнир прошёл в сжатые сроки. В соревновании приняло участие 10 команд, разбитых на две группы. Все матчи прошли в Бангкоке. Второй раз подряд титул достался представителю Израиля — «Маккаби» из Тель-Авива.

Результаты

Групповой турнир

Группа А

Группа В

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF.com

1969
Футбол в Азии в 1969 году
1969 год в Таиланде
Международные спортивные соревнования в Бангкоке
Международные соревнования по футболу в Таиланде
Январь 1969 года